Stanisław Ledóchowski (1666-1725) – marszałek generalny konfederacji tarnogrodzkiej, wojewoda wołyński, marszałek sejmu niemego
 Stanisław Ledóchowski (1764-1819) – powstaniec kościuszkowski, radca Wydziału Skarbowego Rady Zastępczej Tymczasowej
 Stanisław Ledóchowski (* 15 sierpnia 1932 r.) – dekorator wnętrz, rekwizytor, scenograf i konsultant filmów „Na srebrnym globie”, „...Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie...” i in.